Неопали́мая купина́:

 Неопалимая Купина — горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею.
 Неопалимая купина — иконографический тип Божией Матери в православии.
 Неопалимая купина — народное названия вида Ясенец белый.
 Неопалимая купина — румынская православная организация, которая сформировалась в 1945 году вокруг монастыря Антим.
 «Неопалимая купина» — повесть Бориса Васильева.
 «Неопалимая купина» — российский телевизионный сериал 2019 года.